Italiens Grand Prix , officiellt Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2018, var ett Formel 1-lopp som hölls 2 september 2018 på Autodromo Nazionale Monza i Monza i Italien. Loppet var det fjortonde av sammanlagt tjugoen deltävlingar ingående i Formel 1-säsongen  och kördes över 53 varv.

Kval

Lopp

Referenser

Noter

Övriga källor

Externa länkar 
 

 

2018 i Italien
Italiens Grand Prix